Ле́йес () — испанская фамилия. Известные носители:

 Лейес, Нери (род. 1989) — аргентинский футболист.
 Камперо Лейес, Нарсисо (1813—1896) — боливийский политический деятель.
 Пачеко Лейес, Грегорио (1823—1899) — боливийский политический деятель.